Søer i Østrig er en liste over søer, der er helt eller delvist beliggende i Østrig.

Kunstigt anlagte søer er ikke medtaget, ligesom enkelte meget små søer eller rent private søer heller ikke er medtaget.

Weblinks 
 Webkameraer ved østrigske søer og floder 
 Beskrivelse af alle søer i Østrig

Referencer 
Tyrol: Statistisches Handbuch Bundesland Tirol 2019 Statistisk håndbog for delstaten Tyrol, Ausgewählte Seen Udvalgte søer (side 28)